Solea är ett släkte av fiskar som beskrevs av Quensel, 1806. Solea ingår i familjen tungefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tungefiskar
Solea

pl:Solea (architektura)